Nox Arcana (лат. «Таинственная ночь») — музыкальный проект, жанр которого представляет собой смесь эмбиента, неоклассики и других видов мрачной, медленной и атмосферной музыки. Коллектив создан Джозефом Варго и Вильямом Петровски в 2003 году в США. Дуэт сотрудничает с лейблом Monolith records.

Описание
Nox Arcana специализируется на выпуске концептуальных альбомов, каждый из которых посвящён какому-либо одному известному произведению в жанрах мистики и ужасов. Среди источников вдохновения «Дракула» Брэма Стокера, «Некрономикон» Говарда Лавкрафта, «Ворон» Эдгара По, сказки братьев Гримм и многие другие произведения. Некоторые из альбомов построены на темах средневековья и первобытной мифологии.

Мрачная и атмосферная музыка Nox Arcana строится на одной доминирующей во всём альбоме мелодической теме. Используются инструменты, соответствующие концепции альбома и его историческому духу, в основном это фортепиано, колокола, скрипка, орган, литавр. В разных альбомах также используются лютня, волынки, акустическая гитара. Для погружения слушателя в атмосферу альбома музыканты используют различные звуковые эффекты, например, мрачный голос рассказчика и скрип двери или звук качающегося маятника в альбоме Shadow of the Raven, вдохновлённого творчеством Эдгаром По. Звучание в альбомах группы варьируется от симфоничного и «тёмного» эмбиента до элементов нью-эйджа и народной музыки.

Обложки всех альбомов Nox Arcana нарисованы Джозефом Варго, который параллельно с созданием музыки работает профессиональным художником для готических журналов. Также Джозеф Варго выпустил колоду карт Таро, которая заняла 7-е место в списке самых продаваемых колод Таро, обогнав в списке колоды Звёздных войн и Бэтмана.

Дискография

Ссылки 
 https://www.youtube.com/NoxArcana
 http://www.noxarcana.com
 http://www.facebook.com/NoxArcana

Примечания 

Музыканты в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году